Phycosoma är ett släkte av spindlar som beskrevs av O. Pickard-Cambridge 1879. Phycosoma ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klotspindlar
Phycosoma